Сен-П'єрр-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 125 км на південь від Діжона, 23 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 359,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-П'єрр-ле-В'є на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-ле-В'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-ле-В'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ле-В'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-ле-В'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара